Sinds de betreffende wijziging van de Postwet geldt de regel dat de afzender van brieven en pakjes daarvoor kosten dient te betalen. Hiervoor gelden de posttarieven in Nederland die geregeld worden aangepast. De stelregel daarbij is dat de tarieven niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Postzegels zijn wettelijk belastingvrij. Ondernemers dienen wel belasting af te dragen over verzendkosten. De tarieven worden sinds 2011 bepaald door PostNL.

Brieven binnen Nederland 

Met een digitale postzegel of postzegelcode zijn de tarieven iets lager.

Brieven binnen Europa

Brieven buiten Europa

Externe links 
 PostNL

Nederland